Stapleton ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Stapleton (* 1958), US-amerikanischer Unternehmer und Radsportmanager
 Brian Stapleton (* 1951), kanadischer Eishockeyspieler
 Chris Stapleton (* 1978), US-amerikanischer Countrysänger
 Corey Stapleton (* 1967), US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei) 
 Edgar Stapleton (1930–2005), australischer Rugby-Union-Spieler
 Frank Stapleton (* 1956), irischer Fußballspieler
 Harold Stapleton († 2015), australischer Cricketspieler
 Ian Stapleton (* 1959), jamaikanischer Sprinter
 Jane Stapleton (* 1952), australische Rechtswissenschaftlerin
 Jean Stapleton (1923–2013), US-amerikanische Schauspielerin

 Kevin Stapleton (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler
 Madeleine Stapleton (* 1993), neuseeländische Badmintonspielerin
 Maureen Stapleton (1925–2006), US-amerikanische Schauspielerin
 Mike Stapleton (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler

 Nicholas Stapleton, 2. Baron Stapleton († 1342), englischer Adliger
 Nicola Stapleton (* 1974), britische Schauspielerin
 Oliver Stapleton (* 1948), britischer Kameramann
 Pat Stapleton (1940–2020), kanadischer Eishockeyspieler
 Ruth Carter Stapleton (1929–1983), US-amerikanische Evangelistin
 Steven Stapleton (* 1957), britischer Musiker, Maler und Illustrator
 Sullivan Stapleton (* 1977), australischer Schauspieler

 Tim Stapleton (* 1982), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Stapleton steht für:
 Stapleton-Gletscher, Gletscher auf der Thurston-Insel, Antarktis
 Stapleton International Airport, ehemaliger Flughafen in Denver, Colorado

Stapleton ist der Name folgender Orte

in Großbritannien:
 Stapleton (Bristol)
 Stapleton (Cumbria)
 Stapleton (Leicestershire)

in den Vereinigten Staaten:
 Stapleton (Alabama)
 Stapleton (Colorado)
 Stapleton (Georgia)
 Stapleton (Nebraska)
 Stapleton (Staten Island)